bezeichnet:
 Klasse (Programmierung) in der objektorientierten Programmierung
 die Geschwindigkeitsangabe für SD-Karten, siehe SD Memory Card#Geschwindigkeitsklassen
 Flanschausführungen mit bestimmten Festigkeiten nach ASME-Standard
 Class (Film), 1983
 Class (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 2016
 The Class, eine Comedy-Fernsehserie

Class ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Lena Class (* 1982), deutsche Schauspielerin

 Katie Class (* 1963), US-amerikanische Eisschnellläuferin

Claß ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Claß (1868–1953), von 1908 bis 1939 Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes
 Helmut Claß (1913–1998), evangelischer Theologe, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Siehe auch:

 Clas
 Claas (Begriffsklärung)
 Klaas
 Klas
 Claes
 Glass
 Glas (Begriffsklärung)
 Glacé